ELP pode referir-se a:

Emerson, Lake & Palmer, uma banda de rock progressivo.
Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da República Popular da China.
Exército de Libertação de Portugal, organização terrorista de Portugal pós-25 de Abril de 1974
Estudiantes de La Plata, clube de futebol da Argentina 

Desambiguações de siglas